El nombre Ishtar puede hacer referencia a:
 Ishtar, antigua diosa mesopotámica.
 Puerta de Ishtar, entrada a la ciudadela interna de la ciudad de Babilonia (Irak).
 Ishtar Terra, una de las dos principales altiplanicies del planeta Venus.
 Ishtar TV, emisora de televisión iraquí.
 Ishtar (1967-), cantante israelí.
 Ishtar (2005-), banda belga de música folk.

En música
 Istar, poema sinfónico compuesto por Vincent d'Indy.

En ficción
 Ishtar (1987), comedia estadounidense protagonizada por Dustin Hoffmann y Warren Beatty.
 Ishtar, planeta ficticio en la novela Fire time, de Poul Anderson.
 Ishtar, personaje en la novela Future History, de Robert A. Heinlein.
 Ishtar, una ciudad en la serie Fullmetal Alchemist.
 Ishtar, una ciudad en el videojuego Gothic 3, la capital de Varant y la sede de su rey Zuben.
 Ishtar o Serris, criatura del videojuego Metroid Fusion
 Ishtar, personaje menor del videojuego Illusion of Gaia
 Varios personajes del animé Yu-Gi-Oh!:
 Marik Ishtar
 Ishizu Ishtar
 Rishid Ishtar
 Ishtar, personaje del animé Macross II
 Ishtar, antagonista del videojuego Bishoujo Senshi Sailor Moon: Another Story
 Ishtar, personaje principal del manga Vampire Game
 Ishtar, personaje de la serie de juegos The Tower of Druaga.
 Ishtar, un HAC (heavy assault cruiser: crucero pesado de asalto) en el juego Eve Online.